Helena (voornaam), een meisjesnaam
Elena (Bulgarije), een plaats in Bulgarije
Elena Gheorghe, een Roemeense zangeres
Elena (film), een Russische film